Ziro kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Province du Ziro, provins, Centre-Ouest,

Indien 

 Ziro (ort i Indien), Arunachal Pradesh, Lower Subansiri, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar